Термин Направленное бурение может применяться для нескольких различных технологий:

 Наклонно-направленное бурение () — при добыче и разведке полезных ископаемых (газ, нефть) — способ бурения скважин, имеющих заданные отклонения от вертикали.
 Горизонтальное бурение (Горизонтальное направленное бурение, ГНБ, ) — бестраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций на небольшой глубине.

Примечания